monte-santense – abitanti di Monte Santo (Bahia)
monte-santense – abitanti di Monte Santo de Minas